Feely est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, homme politique nord-irlandais
, écrivaine et éditrice américaine
 (né en 1976), joueur américaine de football américain
 (1875-1905), homme politique américain de l'Illinois
 (née c. 1964), ingénieure irlandaise
 (1928-2000), scénariste et auteur britannique

Voir aussi

Homonymie de patronyme